Cajtlin (Zejtlin, Zeitlin, itp.):
 Hilel Cajtlin
 Elchanan Cajtlin (Zeitlin)
 Aron Cajtlin